L'Autoroute A19 (o A19) belga parte da Courtrai, fino ad arrivare a Ypres. L'autostrada, ancora non ultimata, è attualmente lunga 23 km. Il progetto prevede un percorso che si conclude a Veurne.

Percorso

Voci correlate
 Autostrade in Belgio

Altri progetti

Collegamenti esterni

A019